

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Statistiche

Classifica marcatori 
5 reti
 Raúl

3 reti

 Art'owr Petrosyan
 Albert Sarkisyan (2 rig.)
 Angelos Charisteas
 Andriy Shevchenko (1 rig.)

2 reti

 Demis Nikolaidis
 Rubén Baraja
 José Antonio Reyes
 Juan Carlos Valerón
 Oleksandr Horshkov
 Andriy Voronin

1 rete

 Arman Karamyan
 Stelios Giannakopoulos
 Vassilios Tsiartas (1 rig.)
 Zīsīs Vryzas
 Guti
 Iván Helguera
 Joaquín
 Diego Tristán
 Serhiy Fedorov
 Serhiy Serebrennikov
 Andriy Vorobey
 Hennadij Zubov

 2004
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003